Millburn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millburn (Illinois)
 Millburn (New Jersey)
 Millburn (Pennsylvania)
 Millburn (Washington)

in Schottland:
 Millburn (Inverness), Stadtteil von Inverness

Unternehmen:
 Die ehemalige Whiskybrennerei Millburn (Whiskybrennerei) in Inverness